Ferenc Horváth je ime različnih osebnosti:
 Ferenc Horváth (politik) (roj. 1972), slovensko-madžarski politik in poslanec
 Ferenc Horváth (feldmaršal) (1898-1971), madžarski feldmaršal